ТЯК — многозначная аббревиатура:
 ТЯК — торгово-ярмарочный комплекс
 ТЯК — футбольный клуб «Таллинна Ялгпалли Клуби»

См. также 
 Тяк — фамилия
 Тяк (Ходжавендский район) — село в Ходжавендском районе Азербайджана
  — аббревиатура латиницей